

Більно — село в гміні Осенцини Радзейовського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Більно — село в гміні Любень-Куявський Влоцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства